Model teorii aksjomatycznej
 Model zjawisk ze świata rzeczywistego

Zobacz też 
 model ekonomiczny
 model fizyczny